Карла Суарес Наварро (, 3 вересня 1988) — колишня іспанська тенісистка.

Найвищими досягненнями Карли Суарес Наварро в турнірах Великого шолома були виходи у чвертьфінали Відкритого чемпіонату Франції, Відкритого чемпіонату Австралії та Відкритого чемпіонату США. У квітні 2011 року вона увійшла в чільну двадцятку світового рейтингу, попри те, що не зуміла ще виграти жодного турніру WTA.

Свою першу перемогу в турнірах WTA Суарес Наварро здобула на початку травня 2014 року на Відкритому чемпіонаті Португалії.

У парі Суарес Наварро грає з Гарбінє Мугурусою. Вони досягали півфіналу Відкритого чемпіонату Франції та фіналу завершального турніру року — чемпіонату WTA.

В Кубку Федерації рахунок перемог-поразок становить 19–12.
Завершила кар'єру 2021 року.

Особливістю Карли є те, що вона, на відміну від більшості провідних тенісисток, використовує одноручний бекхенд, і він є її улюбленим ударом. Цим вона дещо нагадує Жустін Енен. Улюбленими поверхнями Карли є ґрунт та хард.

Відкрита лесбійка.

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Важливі фінали

WTA Фінал

Парний розряд: 1 (1 поразка)

Фінали WTA Premier Mandatory & Premier 5

Одиночний розряд: 3 (1 титул, 2 поразки)

Парний розряд: 4 (4 поразки)

Фінали WTA

Одиночний розряд: 11 (2 титули, 9 поразок)

Парний розряд: 9 (3 титули, 6 поразок)

Посилання

Виноски 

Іспанські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Спортсменки-лесбійки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020